Il singolare del WTA Tour Championships 1992 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1992.

Monica Seles era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Martina Navrátilová 7–5, 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Monica Seles (campionessa)
  Steffi Graf (primo turno)
  Gabriela Sabatini (semifinali)
  Martina Navrátilová (finale)

  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale) 
  Mary Joe Fernández (primo turno) 
  Jennifer Capriati (quarti di finale) 
  Conchita Martínez (quarti di finale)

Tabellone

Finali
 NB: Finale giocata al meglio dei 5 set.

Collegamenti esterni 

WTA Tour Championships 1992